NTW est un code, qui signifie :
 Nationwide Airlines (Afrique du Sud), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code AITA des compagnies aériennes, Nationwide Airlines a pour code CE

Code